Ruer ist der Familienname folgender Personen:

 David Ruer (1802–1874), deutscher praktischer Arzt (Vater von Hermann Ruer, Bruder von Julius Wilhelm Ruer)
 Hermann Ruer (1828–1890) deutscher praktischer Arzt (Vater von Rudolf Ruer und Otto Ruer)
 Herz Israel Ruer (1758–1826), deutscher praktischer Arzt (Vater von Julius Wilhelm Ruer und David Ruer)
 Julius Wilhelm Ruer (1784–1864), deutscher praktischer Arzt und Psychiater
 Otto Ruer (1879–1933), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Bochum
 Rudolf Ruer (1865–1938), deutscher Chemiker
 Wilhelm Ruer (1848–1932), deutscher Jurist und Dichter

Siehe auch:
 Roer
 Ruhr (Begriffsklärung)
 Rur